Liberté puede referirse a:
Liberté, himno nacional de Guinea;
 Liberté, película de 2009 dirigida por Tony Gatlif;
Liberté, periódico argelino;
Liberté, juego de mesa publicado en 2001 por Martin Wallace.
 Liberté, movimiento de resistencia francés fundado por François de Menthon;
Liberté, égalité, fraternité, lema nacional de Francia;
 Estación de Liberté, una estación del metro de París;
 SS Liberté, transatlántico francés conocido como SS Europa antes de 1905.